województwo wrocławskie – województwo istniejące w latach 1946-75
 województwo wrocławskie – województwo istniejące w latach 1975-1998
 województwo dolnośląskie – współczesne województwo ze stolicą we Wrocławiu